

Antica Grecia 
 Aedo – cantore professionista nell'antica Grecia

Persone 
 Carlos Aedo – botanico spagnolo
 Domnall mac Áedo – re supremo d'Irlanda
 Serafín Aedo – calciatore spagnolo, difensore
 Yanara Aedo – calciatrice cilena, attaccante